Мачек може да се односи на:
 Влатко Мачек (1879—1964), хрватски политичар из прве половине 20. века.
 Иван Мачек (1908—1993), учесник Народноослободилачке борбе, друштвено-политички радник СФРЈ и СР Словеније, јунак социјалистичког рада и народни херој Југославије.
 Иво Мачек (1914—2002), Југословенски и хрватски пианист.
 Станислав Мачек (1892—1994), Пољско војно лице.